2 miejscowości w Polsce: 
 Nowosielec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice 
 Nowosielec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko